Цоло Буров е бивш български футболист и треньор.

Кариера 
Роден е на 27 март 1950 г. Юноша е на ЦДНА. Негови треньори са били легенди като Димитър Миланов – Пижо, Димитър Контев и Панайот Панайотов – Гацо. Като футболист играе за Балкан (Ботевград), Загорец (Нова Загора), Левски (Елин Пелин), Ботев (Луковит), Чорни (Брезник) и други.

Като треньор Буров започва в детско-юношеската школа на Локомотив (София). Там работи от 1980 до 1983 г. Следва най-успешния период за него. През лятото на 1983 г. получава покана да работи в Левски. При „сините“ остава 7 години – до 1990-а. За два сезона съвместява длъжността в ДЮШ на Левски с националния отбор за юноши, където е помощник на селекционера Цветан Илчев (1986 – 1988).

Буров цели 10 години (1990 – 2000) помага на аматьорския Звездец (Горна Малина). През „ръцете му“ в тима от градчето преминават куп популярни футболисти като Георги Тодоров, Николай Донев, Жоро Мачкански, Мартин Подвързачов, Младен Маринов, Росен Илков, Румен Китанов и други.

Смърт 
Почива на 29 ноември 2020 г. след усложнения от COVID-19.

Български футболисти
Футболисти на ПФК ЦСКА (София)